

Aerei
 Martin 187 Baltimore – bimotore della seconda guerra mondiale

Astronomia 
 5870 Baltimore – asteroide areosecante

Classi di navi
 Classe Baltimore – classe di incrociatori pesanti della US Navy

Geografia 
 Irlanda
 Baltimore – città della Contea di Cork
 Stati Uniti d'America
 Baltimore, endonimo inglese di Baltimora – città del Maryland
 Baltimore – township della Contea di Barry, Michigan
 Baltimore – villaggio della Contea di Fairfield, Ohio
 Baltimore – città della Contea di Windsor, Vermont

Sport
 Baltimore Bullets – nome, tra il 1963 ed il 1973, dei Washington Wizards, squadra di pallacanestro
 Baltimore Colts – nome di due squadre di football americano
 Baltimore Colts (1947-1950), attiva nella AAFC e nella NFL tra il 1947 ed il 1950
 Baltimore Colts, attiva nella NFL dal 1953 e trasferita nel 1984 a Indianapolis
 Baltimore Orioles – squadra di baseball
 Baltimore Ravens – squadra di football americano